Greindl est un patronyme pouvant designer :

En Belgique : 

Comte Greindl (Maurice) (1939), consul honoraire de Malte, past président du cercle des Nations. 

Baron Gérard Greindl (1916 - 1948), aviateur belge ;
Baron Jean Greindl (1905 - 1943) résistant belge durant la Seconde Guerre mondiale ;
Baron Jules Greindl (1835 - 1917), diplomate belge et ministre honoraire du roi Léopold II ;
Baron Léonard Greindl (1798 - 1875), militaire et homme politique belge ;

Et en Allemagne :

Josef Greindl (1912 - 1993), chanteur allemand.

Patronyme belge